Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2011 (met de officiële naam Rogers Cup) werd gespeeld van 8 augustus tot en met 14 augustus 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Het toernooi van 2011 trok 213.760 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Montreal
2011